Појам Пијетловић може да се односи на:

 Гојко Пијетловић
 Душко Пијетловић